Pachler ist der Familienname folgender Personen:

 Amandus Pachler (1624–1673), österreichischer Benediktiner und Historiker
 Faust Pachler (1819–1891), österreichischer Schriftsteller
 Josef Pachler (* 1950), österreichischer Boxer
 Marie Pachler (geb. Marie Koschak; 1794–1855), österreichische Musikerin und Salonnière

Siehe auch:
 Bachler